Gyllene triangeln kan syfta på:

 Gyllene triangeln (geometri) – en likbent triangel där den långa sidan förhåller sig till den korta som det gyllene snittet
 Gyllene triangeln, Asien – ett område där stora mängder opium odlas
 Gyllene triangeln, Stockholm – ett informellt triangelformat område i Stockholm